Naapetes (; ; iraniano antigo: *nafa-pati), no Reino da Armênia, era o título que designava o membro sênior e chefe de uma família nacarar (nobre). É comumente equivalente a tanuter, e ocasionalmente com o termo nacarar. No , o título veio com a senioridade dentro de uma família e não dependeu da nomeação real. Nas Histórias Épicas de Fausto, o Bizantino, há ao menos um uso em contexto eclesiástico.

Bibliografia 

 

Títulos armênios